Mount Royal Avenue - straat in Montreal, Canada
 Mont-Royal (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat
 Mont Royal (Canada) - heuvel in Montreal
 Mount Royal - plaats in de agglomeratie Montreal, Canada
 Mont-Royal station (RTM) - treinstation in Montreal